Příjmení Sartorio může označovat:

 bratry z Benátek:
 Antonio Sartorio (1630–1680) – skladatel
 Gasparo Sartorio (1625–1680) – skladatel
 Girolamo Sartorio (cca 1667–1707) – architekt

 Antoine Sartorio (1885–1988) – fracouzský sochař
 Giulio Aristide Sartorio (1860–1932) – italský malíř
 Angiola Sartoriová (1903–1995) – italská tanečnice, dcera Giulia Aristida Sartoria
 Aramis Sartorio (* 1976) – americký herec, scenárista a režisér

Související články 
 Museo Sartorio, Terst

Italská příjmení